Merolino Sikirevačko je naselje u sastavu Općine Strizivojna, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje nije imalo stanovnika.

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji